Choi Ji-hee e Han Na-lae erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Laura Pigossi e Wang Yafan.

In finale Lara Arruabarrena e Tatjana Maria hanno sconfitto Hayley Carter e Luisa Stefani con il punteggio di 7-67, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Kirsten Flipkens /  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Cornelia Lister /  Renata Voráčová (quarti di finale)

 Irina-Camelia Begu /  Margarita Gasparjan (quarti di finale)
 Oksana Kalašnikova /  Danka Kovinić (primo turno)

Wildcard 

  Jang Su-jeong /  Kim Na-ri (quarti di finale)

 Kim Da-bin /  Park So-hyun (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2019